Bythograeidae — небольшое семейство крабов из подсекции Heterotremata, выделяемое в монотипическое надсемейство Bythograeoidea. Живут на большой глубине вблизи гидротермальных источников срединно-океанических хребтов. Семейство содержит 16 видов в шести родах. Их родственные отношения с другими крабами неясны. Считается, что они питаются бактериями и другими микроорганизмами.

Виды 
 Род Allograea Guinot, Hurtado & Vrijenhoek, 2002
 Allograea tomentosa Guinot, Hurtado & Vrijenhoek, 2002
 Род Austinograea Hessler & Martin, 1989
 Austinograea alayseae Guinot, 1990
 Austinograea hourdezi Guinot & Segonzac, 2018
 Austinograea jolliveti Guinot & Segonzac, 2018
 Austinograea rodriguezensis Tsuchida & Hashimoto, 2002
 Austinograea williamsi Hessler & Martin, 1989
 Род Bythograea Williams, 1980
 Bythograea galapagensis Guinot & Hurtado, 2003
 Bythograea intermedia Saint Laurent, 1988
 Bythograea laubieri Guinot & Segonzac, 1997
 Bythograea microps Saint Laurent, 1984
 Bythograea thermydron Williams, 1980
 Bythograea vrijenhoeki Guinot & Hurtado, 2003
 Род Cyanagraea Saint Laurent, 1984
 Cyanagraea praedator Saint Laurent, 1984
 Род Gandalfus McLay, 2007
 Gandalfus puia McLay, 2007
 Gandalfus yunohana (Takeda, Hashimoto & Ohta, 2000)
 Род Segonzacia Guinot, 1989
 Segonzacia mesatlantica (Williams, 1988)

Примечания 

Крабы
Семейства ракообразных